Jan Lammers ist der Name folgender Personen:

* Jan Lammers (Leichtathlet) (1926–2011), niederländischer Sprinter
 Jan Lammers (* 1956), niederländischer Automobilrennfahrer und Teambesitzer
 Jan Lammers (Fußballspieler) (* 1995), niederländischer Fußballspieler